Instytut Geopolityki – pozarządowy ośrodek badawczy zajmujący się  geopolityką, powstały w Częstochowie w 2007. Celem instytutu są „wypełnianie roli laboratorium myśli” i popularyzacja wiedzy z zakresu geopolityki. Obszary, które interesują członków Instytutu, to stosunki międzynarodowe, badanie bezpieczeństwa oraz obronności, nauka o geografii i nauki polityczne.

Przypisy

Bibliografia 
 http://pl.scribd.com/doc/61082187/Geopolityka-nr-1 (20.03.2013)

Geopolityka